Kolubara peut désigner :

 la Kolubara, une rivière de Serbie qui se jette dans la Save ;
 la Kolubara, une région géographique de Serbie ;
 le district de Kolubara, une subdivision administrative de la Serbie centrale.